Garafía är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Garafía ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Isla de La Palma.

Terrängen runt Garafía är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Havet är nära Garafía åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Garafía. Runt Garafía är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Los Llanos de Aridane,  km söder om Garafía. I omgivningarna runt Garafía  

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kanarieöarna